Die Motorrad-Weltmeisterschaft 2011 war die 63. in der Geschichte der FIM-Motorrad-Straßenweltmeisterschaft.

In der MotoGP-Klasse wurden 18 und in der Moto2-Klasse sowie der Klasse bis 125 cm³ 17 Rennen ausgetragen.

Punkteverteilung 

In die Wertung kamen alle erzielten Resultate.

Wissenswertes 
 Die seit 1949 bestehende 125-cm³-Klasse wurde 2011 zum letzten Mal ausgetragen. Ab 2012 wird sie durch die Moto3-Klasse ersetzt.
 Der Große Preis von Japan auf dem Twin Ring Motegi wurde nach dem Tōhoku-Erdbeben Mitte März 2011 vom 24. April auf den 2. Oktober verschoben.
 Beim Großen Preis von Malaysia verunglückte der Italiener Marco Simoncelli tödlich. Nachdem er die Kontrolle über sein Motorrad verloren hatte und gestürzt war, trafen ihn die nachfolgenden Fahrer Colin Edwards und Valentino Rossi an Rücken und Kopf; dabei löste sich sein Helm. Simoncelli starb an den schwerwiegenden Verletzungen.

MotoGP-Klasse

Rennergebnisse

Teams und Fahrer

Fahrerwertung

Konstrukteurswertung

Teamwertung

Moto2-Klasse

Rennergebnisse

Teams und Fahrer

Fahrerwertung

Konstrukteurswertung

125-cm³-Klasse

Rennergebnisse

Teams und Fahrer

Fahrerwertung

Konstrukteurswertung

Literatur

Weblinks 

 Offizielle Webseite der Motorrad-Weltmeisterschaft (mehrsprachig)

Einzelnachweise 

Motorsportsaison 2011
2011